Чемпіонами Вімблдону 2022 у парному розряді серед чоловіків стала австралійська пара Меттью Ебден та Макс Перселл. У фіналі вони обіграли хорватську пару Нікола Мектич / Мате Павич з рахунком 7–6(7–5), 6–7(3–7), 4–6, 6–4, 7–6(10–2).

Титул захищали Нікола Мектич та Мате Павич, але вони поступилися в фіналі переможцям.

Уперше на Вімблдоні використовувася чемпіонський тайбрейк (до десяти очок) за рахунку 6-6 у п'ятому сеті. Вирішальний тайбрейк  використувується втретє. Першими золотий тайбрек розіграли пари  Ганс Гах Вердуго / Філіпп Освальд та Роман Єбави / Гантер Різ, перемогли   Гах Вердуго та Освальд з рахунком 11–9.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Захищений рейтинг

Заміни

Знялися
Перед турніром
  Олександр Бублик /  Їржи Веселий → їх замінили  Сандер Аренд /  Кантен Аліс
  Роберто Карбаллес Баена /  Пабло Карреньйо Буста → їх замінили  Ніколас Монро /  Томмі Пол
  Федеріко Коріа /  Юго Делльян → їх замінили  Роберт Галловей /  Макс Шнур
  Марсель Гранольєрс /  Ораціо Себальйос → їх замінили  Даніель Альтмаєр /  Карлос Табернер
  Танасі Коккінакіс /  Нік Кирйос → їх замінили  Дієго Ідальго /  [[Крістіан Родрігес]]

Пояснення

Посилання

Зовнішні посилання
 Gentlemen's Doubles draw

Men's Doubles